Пе́гги Кастл (), урождённая — Блэр (; 22 декабря 1927, Аппалачия, Виргиния, США — 11 августа 1973, Голливуд, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американская актриса.

Биография 
Пегги Блэр родилась 22 декабря 1927 года в Аппалачии (штат Виргиния, США).

Пегги снималась в кино 19 лет, с 1947 по 1966 год, и за это время она сыграла в 55-ти фильмах и телесериалах.

Она сменила фамилию с Блэр, «потому что в первой студии, в которой она работала, была другая актриса с фамилией Блэр».

В 1945—1950 Пегги была замужем за Ревисом Коллом.

В 1951—1954 года Пегги была замужем за Робертом Х. Рейнсом.

В 1955—1970 года Пегги была замужем за режиссёром Уильямом МакГэрри (1905—1979). В этом браке Кастл родила своего единственного ребёнка.

17 октября 1970 года Пегги вышла замуж в четвёртый раз за Артура С. Моргенштерна, за которым она была замужем до своей смерти.

45-летняя Пегги скончалась от цирроза печени 11 августа 1973 года в Голливуде (штат Калифорния, США), вследствие злоупотребления алкоголем.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Умершие от цирроза печени
Киноактрисы США
Выпускники Миллс-колледжа